

Toponyme 

 Java est une île indonésienne ; 
 les Javanais sont le groupe ethnique majoritaire de l’île ;
 le javanais est leur langue ;
 le café de Java est un caféier qui provient de cette île ;
 Java est le nom translittéré d’un district de Géorgie, transcrit en Djava ;
 Java est également le nom de plusieurs villes des États-Unis ;
 Java dans l’État de New York ;
 Java dans le Dakota du Sud ;
  en Virginie dans le comté de Pennsylvanie ;
 Java, un hameau de Bas-Oha et une petite île sur la Meuse (Belgique) ;
 Java, village de Sao Tomé-et-Principe.

Informatique 
 Java, nom d’une technologie mise au point par Sun Microsystems (racheté par Oracle en 2010) qui permet de produire des logiciels indépendants de toute architecture matérielle. Cette technologie s’appuie sur différents éléments qui, par abus de langage, sont souvent tous appelés Java :
 Ne pas confondre JavaScript, langage de programmation de scripts, avec Java ;
 Le langage Java, langage de programmation orienté objet ;
 Un programme  compilé en bytecode Java s’exécute dans un environnement d'exécution Java (JRE) qui émule une machine virtuelle, dite machine virtuelle Java ;
 La plateforme Java correspond à la machine virtuelle Java à laquelle sont adjointes diverses spécifications d’API :
Java Platform, Standard Edition (Java SE) contient les API de base et est destiné aux ordinateurs de bureau ;
 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) contient, en plus du précédent, des API orientées entreprise et est destiné aux serveurs ;
 Java Platform, Micro Edition (Java ME) est destiné aux appareils mobiles tels que assistants personnels ou smartphones ;
JavaFX, une API d'interfaces utilisateurs pour Java ;
  (JADE), Framework de développement implémenté en Java.

Zoologie 
 La Java, race de poule naine originaire des îles de la Sonde puis sélectionnée en Angleterre ;
 La Java Américaine, race de poule américaine créée à partir de poules provenant d'Asie du Sud-Est ;
 Le coq de Java, espèce d'oiseau appartenant au genre Gallus, 
 Le Java, race de poney.

Poésie 
 La revue Java, revue de poésie créée en 1989 par Jean-Michel Espitallier et Jacques Sivan.

Musique 
 La java, danse parisienne ;
 Java, groupe de musique français ;
 La Java, club parisien dans le quartier de Belleville ;
 La Java de minuit, chanson française écrite en 1925.
 La Java de Broadway, chanson écrite par Michel Sardou et Pierre Delanoë et composée par Jacques Revaux. Elle a été interprétée par Michel Sardou.

Divers 
 Java, marque de cachaça ;
 Java, jeu de société.

Voir aussi 
 
 Une java, film français de Jean de Size réalisé en 1927 ;
 Une java, film français de Claude Orval réalisé en 1939 ;
 Java des Cavernes, personnage de la série Martin Mystère ;
 Java dans les bois, festival de musique ;
 , nom de plusieurs navires de la Royal Navy.
 , une classe de deux croiseurs légers construite pour la Marine royale néerlandaise (Koninklijke Marine)
 , nom de plusieurs navires de la Marine royale néerlandaise
Homonymie de bateaux